Klabautermanden henviser til forskellige artikler:

 Klabautermanden – overnaturligt væsen.
 Klabautermanden (film) – dansk/norsk/svensk film fra 1969.